Кубок Бразилии по футболу 2013, называемый официально Perdigão — Кубок Бразилии по футболу 2013 по спонсорским соображениям, — 25-й розыгрыш Кубка Бразилии по футболу, организуемого Бразильской конфедерацией футбола. Он стал первым турниром, который был разыгран по новому регламенту, озвученному президентом БКФ Рикардо Тейшейрой в 2011 году, и в котором приняли участие команды, представлявшие Бразилию в Кубке Либертадорес 2013. Он начался 27 февраля и завершился 27 ноября 2013 года. В турнире приняли участие 87 команд, попавшие в него через чемпионаты своих штатов (71), рейтинг Бразильской конфедерации футбола (CBF) (10), либо через участие в Кубке Либертадорес 2013.

Участники Кубка Либертадорес 2013 начали участие в турнире со стадии 1/8 финала. 8 команд, вылетевших до третьего раунда и имевших наилучшее положение в чемпионате Бразилии по футболу 2012, попали в Южноамериканский кубок 2013, который был разыгран во второй половине 2013 года.

Победителем турнира в третий раз в своей истории стал «Фламенго» после победы в ответном матче над «Атлетико Паранаэнсе» на «Маракане» со счётом 2:0. Первый матч, прошедший в Куритибе на стадионе «Вила Капанема», завершился ничьей 1:1. «Рубиново-чёрные» также гарантировали себе участие во втором этапе Кубка Либертадорес 2014.

Формат 
Соревнование представляет собой турнир с олимпийской системой розыгрыша, по два матча, дома и в гостях, в каждой стадии. В первых двух раундах, если команда, играющая в гостях, побеждает с преимуществом в два или более мяча, то она проходит в следующий этап, избегая ответной встречи. В Кубке Бразилии также действует правило гола, забитого на чужом поле. Победитель квалифицируется во второй этап Кубка Либертадорес 2014.

Участники

Отобравшиеся через чемпионаты штатов 

Примечания
  1. Ожидалось, что у Эспириту-Санту будет два места в Кубке Бразилии, но, по новому методу подсчёта рейтинга, штат имел только одно место. Федерация футбола штата Эспириту-Санту провёл турнир для определения второй путёвки — Кубок штата Эспириту-Санту, который выиграла «Деспортива Ферровиария». Для разрешения этого вопроса КФБ предложил провести матч между вторыми командами штатов Акри и Эспириту-Санту, «Атлетико Акреано» и «Деспортивой Ферровиария», соответственно.
  2. Первоначально место в Кубке Бразилии было отдано ССП, обладателю Кубка Параибы 2012, но 4 апреля 2013 года на пленарном заседании Высшего трибунала спортивного суда (ВТСС) заявка «Созы» была оставлена в силе. Следуя регламенту турнира, представители штатов имеют право получить место в Кубке Бразилии только тогда, когда у них есть минимум четыре клуба, участвующих в Кубке Параиба, выигранном ССП.

Рейтинг КФБ 
После определения 70-ти представителей федераций штатов и 6-ти команд, напрямую попавших в 1/8 финаоа, остальные 10 клубов были определены по новому рейтингу КФБ, который, начиная с 2013 года высчитывается по новому методу.

Рейтинг дан по состоянию на 20 декабря 2012 года и пересмотрен 11 января 2013 года

Напрямую попавшие в 1/8 финала 

Примечания
  1. Первоначально, место в 1/8 финала должно было достаться «Сан-Паулу», который впоследствии стал обладателем Южноамериканского кубка 2012, гарантировав себе участие в Южноамериканском кубке 2013 на правах действующего чемпиона. Таким образом, он не мог принимать участия в Кубке Бразилии, дающем путёвку в Южноамериканский кубок. Его место в 1/8 финала было отдано «Васко да Гаме» (лучшая команда чемпионата Бразилии 2012, из не участвовавших в Кубке Либертадорес 2013) который, в свою очередь, отдал своё место в отборочном этапе, завоёванное через Лигу Кариока 2012 «Волта-Редонде», 6-й команде чемпионата штата.
 «Коринтианс» стал обладателем Кубка Либертадорес 2012, гарантировав себе участие в Кубке Либертадорес 2013, оставив своё место свободным.
 «Палмейрас» стал обладателем Кубка Бразилии 2012, гарантировав себе участие в Южноамериканском кубке 2013, оставив своё место свободным.
 Чемпион Бразилии 2012, «Флуминенсе», квалифицировался в Кубок Либертадорес 2013, оставив своё место свободным.
 2-я команда чемпионата Бразилии, «Атлетико Минейро», квалифицировался в Кубок Либертадорес 2013, оставив своё место свободным.
 3-я команда чемпионата Бразилии, «Гремио», квалифицировался в Кубок Либертадорес 2013, оставив своё место свободным.
 5-я команда чемпионата Бразилии, «Васко да Гама», прошёл напрямую в 1/8 финала Кубка Бразилии, оставив своё место свободным.

Предварительный этап 
В предварительном этапе участвовали 2-е команды штатов Эспириту-Санту и Акри.

Первый матч прошёл 27 февраля, ответный — 13 марта.

Первый этап 
В первом этапе приняли участие 69 команд, отобравшихся через чемпионаты своих штатов, 10 лучших команд рейтинга КБФ и 1 победитель предварительного этапа.

Первые матчи прошли 3, 4, 10, 11, 17 апреля и 1 мая, ответные — 16, 17, 18, 24 и 25 апреля.

Второй этап 
Во втором этапе приняли участие 40 победителей матчей первого этапа.

Первые матчи прошли 1, 2, 7, 8, 9 и 15 мая, ответные — 8, 15, 16, 21, 22 и 23 мая.

Примечание
1:  По решению Верховного арбитражного спортивного суда «Навирайенсе» был исключен из турнира. «Пайсанду» прошёл в третий этап.

Третий этап 
В третьем этапе приняли участие 20 победителей матчей второго этапа.

Первые матчи прошли 2, 3, 9, 10 и 17 июля, ответные — 17, 18 и 24 июля.

Отбор в Южноамериканский кубок 2013 
8 команд с наилучшими показателями в чемпионате Бразилии 2012 среди вылетевших до третьего раунда квалифицировались в Южноамериканский кубок 2013.

Финальный этап 
Для финального этапа 6 августа КБФ была проведена жеребьёвка по новому методу. По результатам жеребьёвки была определена сетка финальной части турнира от 1/8 финала до финала. Для жеребьёвки команды были поделены на 2 корзины по 8 команд в каждой. В 1-ю корзину попали 5 команд, принимавших участие в Кубке Либертадорес 2013, кроме «Сан-Паулу», и 3 лучшие команды рейтинга КБФ, прошедшие в 1/8 финала. Во 2-ю корзину попали оставшиеся 8 команд. Затем, каждая корзина была поделена на четыре пары в соответствии с рейтингом КБФ, чтобы избежать встречи команд из одной пары до финала. Первая жеребьёвка была проведена, чтобы определить часть сетки, в которой будут находиться команды с большим коэффициентом в своих парах (другие команды из пар обязательно должны были находиться в другой части сетки). Команды случайным образом были распределены по парам от 1 до 4. После этого, та же процедура была проведена для других команд в парах. Таким образом, жеребьёвка определила всю сетку..

Вся сетка и даты матчей были объявлены КБФ 7 августа.

В скобках указан рейтинг КБФ.

Сетка турнира

1/8 финала 
Первые матчи прошли 20-22 августа, ответные — 27-29 августа.

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 25-26 сентября, ответные — 23-24 октября.

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 30 октября, ответные — 6 ноября.

Финал 
Первый матч

Ответный матч

Победитель

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Регламент Кубка Бразилии 2013 

Футбол в Южной Америке в 2013 году
Кубок Бразилии по футболу
Спорт в Бразилии в 2013 году